Il singolare del torneo di tennis Milan Indoor 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Marty Riessen che ha battuto in finale Roscoe Tanner 7-6, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Ken Rosewall (semifinali)
 Tom Okker (quarti di finale)
 Arthur Ashe (primo turno)
 Marty Riessen (campione)
 Jan Kodeš (primo turno)
 Roger Taylor (secondo turno)

 Jan Kodeš (quarti di finale)
 Tom Gorman (semifinali)
 Mark Cox (primo turno)
 Tom Gorman (secondo turno)
 Jeff Borowiak (primo turno)
 Alex Metreveli (primo turno)
 Fred Stolle (primo turno)
 Pierre BAarthes (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Milan Indoor 1973